Sołowiejczyk:
 Maks Sołowiejczyk (lit. Maksas Soloveičikas; 1883–1957) – rosyjski i litewski działacz syjonistyczny, dziennikarz
 (Aron) Orko Sołowiejczyk (1865–1942) – polski chirurg żydowskiego pochodzenia